Киряков () — русская и болгарская фамилия. Известные носители:
 Киряков, Илиян (род. 1967) — болгарский футболист, универсальный защитник.
 Киряков, Пётр Петрович (род. 1975) — российский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Киряков, Таню (род. 1963) — болгарский стрелок из пистолета, двукратный олимпийский чемпион, чемпион Европы.

См. также